Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dmitrij Poljakov e Tomáš Anzari che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Mark Koevermans 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (finale)
 Carlos Costa /  Francisco Roig (quarti di finale)

 Bret Garnett /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Diego Nargiso /  Stefano Pescosolido (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1991